Příjmení Hrabovský nosí více významných osobností:

 Ferdinand Hrabovský (1934–2007) – slovenský fotbalový obránce
 Jan Hrabovský  (* 1993) – český fyzik a chemik
 Jaroslav Hrabovský (1895–1951) – československý brigádní generál
 Josef Hrabovský (* 1960) – český fotbalista, obránce